Дефаи́, или Дефаи́с (), — валлонская фамилия. Носители:

  (; 1863—1949) — бельгийский политик.
 Пьер Ришар, полное имя Пьер-Ришар Морис Шарль Леопольд Дефаис (; род.1934) — французский кинематографист
  (; род. 1974) — бельгийский футболист.

Примечания